Пресвітерій (пресбітерій,пресвітерія; , від  — «збори священиків») — християнський термін, має кілька значень:
 Пресвітерій (храм) — в католицьких храмах простір між навою та престолом; пізніше включаючи престол
 Пресвітерій (пресвітеріанство) () — орган регіонального управління в пресвітеріанській церкві

Найчастіше у варіанті пресвітерія:
 Пресвітерія (пресвітеріум) — корпорація або рада пресвітерів (священиків) при єпископі
 Будинок католицького священика або священиків при церкві